Список видів риб фауни Індії, складений на базі FishBase.

Albuliformes

Albulidae
 Albula vulpes

Anguilliformes

Вугрові (Anguillidae)
 Anguilla bengalensis
 Anguilla bicolor

Colocongridae 
 Coloconger raniceps

Конгерові (Congridae)
 Bathyuroconger vicinus
 Conger cinereus
 Gorgasia maculata
 Heteroconger hassi
 Heteroconger obscurus
 Promyllantor purpureus
 Uroconger lepturus
 Xenomystax trucidans

Moringuidae
 Moringua abbreviata
 Moringua arundinacea
 Moringua bicolor
 Moringua javanica
 Moringua microchir
 Moringua raitaborua

Muraenesocidae
 Congresox talabon
 Congresox talabonoides
 Muraenesox bagio
 Muraenesox cinereus

Муренові (Muraenidae)
 Anarchias allardicei
 Anarchias cantonensis
 Echidna delicatula
 Echidna leucotaenia
 Echidna nebulosa
 Echidna polyzona
 Enchelynassa canina
 Gymnomuraena zebra
 Gymnothorax afer
 Gymnothorax buroensis
 Gymnothorax enigmaticus
 Gymnothorax favagineus
 Gymnothorax fimbriatus
 Gymnothorax flavimarginatus
 Gymnothorax hepaticus
 Gymnothorax javanicus
 Gymnothorax meleagris
 Gymnothorax monochrous
 Gymnothorax monostigma
 Gymnothorax pictus
 Gymnothorax pseudothyrsoideus
 Gymnothorax punctatofasciatus
 Gymnothorax punctatus
 Gymnothorax randalli
 Gymnothorax reticularis
 Gymnothorax richardsonii
 Gymnothorax rueppellii
 Gymnothorax thyrsoideus
 Gymnothorax tile
 Gymnothorax undulatus
 Scuticaria tigrina
 Strophidon sathete
 Uropterygius concolor
 Uropterygius macrocephalus
 Uropterygius marmoratus

Nemichthyidae
 Nemichthys scolopaceus

Nettastomatidae
 Nettenchelys taylori

Ophichthidae
 Bascanichthys deraniyagalai
 Bascanichthys longipinnis
 Caecula pterygera
 Callechelys catostoma
 Lamnostoma orientalis
 Lamnostoma polyophthalma
 Leiuranus semicinctus
 Muraenichthys gymnopterus
 Muraenichthys schultzei
 Myrichthys colubrinus
 Neenchelys buitendijki
 Ophichthus altipennis
 Ophichthus apicalis
 Ophichthus cephalozona
 Ophichthus regius
 Pisodonophis boro
 Pisodonophis cancrivorus
 Scolecenchelys macroptera
 Skythrenchelys zabra
 Xestochilus nebulosus

Atheriniformes

Атеринові (Atherinidae)
 Atherinomorus duodecimalis
 Atherinomorus lacunosus
 Atherion africanus
 Hypoatherina barnesi
 Hypoatherina temminckii
 Hypoatherina valenciennei

Notocheiridae
 Iso natalensis

Aulopiformes

Alepisauridae
 Alepisaurus ferox

Chlorophthalmidae
 Chlorophthalmus agassizi
 Chlorophthalmus bicornis

Ipnopidae 
 Bathypterois atricolor
 Bathypterois guentheri
 Bathypterois insularum

Synodontidae
 Harpadon nehereus
 Harpadon squamosus
 Harpadon translucens
 Saurida gracilis
 Saurida isarankurai
 Saurida longimanus
 Saurida micropectoralis
 Saurida nebulosa
 Saurida pseudotumbil
 Saurida tumbil
 Saurida undosquamis
 Saurida wanieso
 Synodus binotatus
 Synodus englemani
 Synodus gibbsi
 Synodus indicus
 Synodus jaculum
 Synodus macrocephalus
 Synodus macrops
 Synodus oculeus
 Synodus sageneus
 Synodus variegatus
 Trachinocephalus myops

Batrachoidiformes

Batrachoididae
 Allenbatrachus grunniens
 Austrobatrachus dussumieri

Beloniformes

Adrianichthyidae
 Horaichthys setnai
 Oryzias carnaticus
 Oryzias dancena

Сарганові (Belonidae)
 Ablennes hians
 Platybelone argalus
 Strongylura incisa
 Strongylura leiura
 Strongylura strongylura
 Tylosurus acus melanotus
 Tylosurus choram
 Tylosurus crocodilus
 Xenentodon cancila

Летючі риби (Exocoetidae)
 Cheilopogon abei
 Cheilopogon cyanopterus
 Cheilopogon exsiliens
 Cheilopogon furcatus
 Cheilopogon intermedius
 Cheilopogon nigricans
 Cheilopogon spilopterus
 Cheilopogon suttoni
 Cypselurus naresii
 Cypselurus oligolepis
 Exocoetus monocirrhus
 Exocoetus volitans
 Hirundichthys coromandelensis
 Hirundichthys oxycephalus
 Hirundichthys speculiger
 Parexocoetus brachypterus
 Parexocoetus mento
 Prognichthys brevipinnis

Hemiramphidae
 Dermogenys brachynotopterus
 Dermogenys pusilla
 Euleptorhamphus viridis
 Hemiramphus archipelagicus
 Hemiramphus far
 Hemiramphus lutkei
 Hyporhamphus affinis
 Hyporhamphus balinensis
 Hyporhamphus dussumieri
 Hyporhamphus limbatus
 Hyporhamphus quoyi
 Hyporhamphus sindensis
 Hyporhamphus unicuspis
 Hyporhamphus unifasciatus
 Hyporhamphus xanthopterus
 Oxyporhamphus micropterus
 Rhynchorhamphus georgii
 Rhynchorhamphus malabaricus
 Zenarchopterus buffonis
 Zenarchopterus dispar
 Zenarchopterus ectuntio
 Zenarchopterus gilli
 Zenarchopterus pappenheimi
 Zenarchopterus striga

Beryciformes

Беріксові (Berycidae)
 Beryx decadactylus
 Beryx splendens
 Centroberyx spinosus

Holocentridae
 Myripristis adusta
 Myripristis botche
 Myripristis hexagona
 Myripristis murdjan
 Neoniphon argenteus
 Neoniphon opercularis
 Neoniphon sammara
 Ostichthys acanthorhinus
 Ostichthys japonicus
 Sargocentron caudimaculatum
 Adioryx diadema
 Sargocentron ittodai
 Sargocentron microstoma
 Sargocentron praslin
 Sargocentron punctatissimum
 Sargocentron rubrum
 Sargocentron spiniferum
 Sargocentron violaceum

Monocentridae
 Monocentris japonica

Trachichthyidae
 Hoplostethus mediterraneus

Carcharhiniformes

Сірі акули (Carcharhinidae)
 Carcharhinus altimus
 Carcharhinus amblyrhynchoides
 Carcharhinus amboinensis
 Carcharhinus brevipinna
 Carcharhinus dussumieri
 Carcharhinus falciformis
 Carcharhinus hemiodon
 Carcharhinus leucas
 Carcharhinus limbatus
 Carcharhinus longimanus
 Carcharhinus macloti
 Carcharhinus melanopterus
 Carcharhinus sealei
 Carcharhinus sorrah
 Galeocerdo cuvier
 Glyphis gangeticus
 Lamiopsis temminckii
 Loxodon macrorhinus
 Negaprion acutidens
 Prionace glauca
 Rhizoprionodon acutus
 Rhizoprionodon oligolinx
 Scoliodon laticaudus
 Triaenodon obesus

Hemigaleidae
 Chaenogaleus macrostoma
 Hemigaleus microstoma
 Hemipristis elongata

Proscylliidae
 Eridacnis radcliffei

Scyliorhinidae
 Apristurus investigatoris
 Atelomycterus marmoratus
 Cephaloscyllium silasi
 Halaelurus buergeri
 Halaelurus hispidus
 Halaelurus quagga
 Scyliorhinus capensis

Акули-молоти (Sphyrnidae)
 Eusphyra blochii
 Sphyrna lewini
 Sphyrna mokarran
 Sphyrna tudes
 Sphyrna zygaena

Triakidae
 Iago omanensis
 Mustelus mosis

Clupeiformes

Chirocentridae
 Chirocentrus dorab
 Chirocentrus nudus

Оселедцеві (Clupeidae)
 Amblygaster clupeoides
 Amblygaster leiogaster
 Amblygaster sirm
 Anodontostoma chacunda
 Anodontostoma selangkat
 Anodontostoma thailandiae
 Corica laciniata
 Corica soborna
 Dayella malabarica
 Dussumieria acuta
 Dussumieria elopsoides
 Ehirava fluviatilis
 Escualosa thoracata
 Gonialosa manmina
 Gudusia chapra
 Herklotsichthys punctatus
 Herklotsichthys quadrimaculatus
 Hilsa kelee
 Nematalosa galatheae
 Nematalosa nasus
 Opisthopterus tardoore
 Raconda russeliana
 Sardinella albella
 Sardinella brachysoma
 Sardinella fimbriata
 Sardinella gibbosa
 Sardinella jussieu
 Sardinella longiceps
 Sardinella melanura
 Sardinella sindensis
 Spratelloides delicatulus
 Spratelloides gracilis

 Tenualosa ilisha
 Tenualosa toli

Анчоусові (Engraulidae)
 Coilia dussumieri
 Coilia grayii
 Coilia neglecta
 Coilia ramcarati
 Coilia reynaldi
 Encrasicholina devisi
 Encrasicholina heteroloba
 Encrasicholina punctifer
 Setipinna breviceps
 Setipinna brevifilis
 Setipinna phasa
 Setipinna taty
 Setipinna tenuifilis
 Stolephorus andhraensis
 Stolephorus baganensis
 Stolephorus commersonnii
 Stolephorus dubiosus
 Stolephorus indicus
 Stolephorus insularis
 Stolephorus waitei
 Thryssa baelama
 Thryssa dayi
 Thryssa dussumieri
 Thryssa encrasicholoides
 Thryssa gautamiensis
 Thryssa hamiltonii
 Thryssa kammalensis
 Thryssa kammalensoides
 Thryssa malabarica
 Thryssa mystax
 Thryssa polybranchialis
 Thryssa purava
 Thryssa setirostris
 Thryssa spinidens
 Thryssa stenosoma
 Thryssa vitrirostris

Pristigasteridae
 Ilisha elongata
 Ilisha filigera
 Ilisha kampeni
 Ilisha megaloptera
 Ilisha melastoma
 Ilisha obfuscata
 Ilisha sirishai
 Ilisha striatula
 Pellona dayi
 Pellona ditchela

Cypriniformes

Баліторові (Balitoridae)
 Aborichthys elongatus
 Aborichthys garoensis
 Aborichthys kempi
 Acanthocobitis botia
 Acanthocobitis rubidipinnis
 Acanthocobitis zonalternans
 Balitora brucei
 Balitora mysorensis
 Bhavania australis
 Homaloptera manipurensis
 Homaloptera menoni
 Homaloptera montana
 Homaloptera pillaii
 Homaloptera santhamparaiensis
 Indoreonectes evezardi
 Longischistura bhimachari
 Longischistura striata
 Mesonoemacheilus guentheri
 Mesonoemacheilus herrei
 Mesonoemacheilus pambarensis
 Mesonoemacheilus pulchellus
 Mesonoemacheilus triangularis
 Nemacheilus anguilla
 Nemacheilus baluchiorum
 Nemacheilus barapaniensis
 Nemacheilus carletoni
 Nemacheilus devdevi
 Nemacheilus doonensis
 Nemacheilus drassensis
 Nemacheilus gangeticus
 Nemacheilus guttatus
 Nemacheilus himachalensis
 Nemacheilus kaimurensis
 Nemacheilus keralensis
 Nemacheilus kodaguensis
 Nemacheilus menoni
 Nemacheilus monilis
 Nemacheilus mooreh
 Nemacheilus multifasciatus
 Nemacheilus nilgiriensis
 Nemacheilus pavonaceus
 Nemacheilus periyarensis
 Nemacheilus petrubanarescui
 Nemacheilus reticulofasciatus
 Nemacheilus rueppelli
 Nemacheilus shehensis
 Nemacheilus sikmaiensis
 Nemacheilus singhi
 Nemacheilus subfusca
 Nemacheilus tikaderi
 Nemachilichthys shimogensis
 Neonoemacheilus assamensis
 Neonoemacheilus labeosus
 Neonoemacheilus morehensis
 Neonoemacheilus peguensis
 Physoschistura elongata
 Physoschistura shanensis
 Schistura altipedunculatus
 Schistura beavani
 Schistura chindwinica
 Schistura cincticauda
 Schistura corica
 Schistura dayi
 Schistura denisoni
 Schistura horai
 Schistura kangjupkhulensis
 Schistura khugae
 Schistura manipurensis
 Schistura montana
 Schistura nagaensis
 Schistura nalbanti
 Schistura prashadi
 Schistura prashari
 Schistura punjabensis
 Schistura rendahli
 Schistura reticulata
 Schistura rupecula
 Schistura savona
 Schistura scaturigina
 Schistura semiarmata
 Schistura sijuensis
 Schistura spiloptera
 Schistura tigrinum
 Schistura tirapensis
 Schistura vinciguerrae
 Schistura zonata
 Travancoria elongata
 Travancoria jonesi
 Triplophysa gracilis
 Triplophysa kashmirensis
 Triplophysa ladacensis
 Triplophysa marmorata
 Triplophysa microps
 Triplophysa shehensis
 Triplophysa stewarti

 Triplophysa stoliczkai
 Triplophysa tenuicauda
 Triplophysa yasinensis

В'юнові (Cobitidae)

 Acantopsis choirorhynchos
 Botia almorhae
 Botia birdi
 Botia dario
 Botia dayi
 Botia histrionica
 Botia macracantha
 Botia lohachata
 Botia macrolineata
 Botia rostrata
 Botia striata
 Enobarbichthys maculatus
 Lepidocephalichthys annandalei
 Lepidocephalichthys arunachalensis
 Lepidocephalichthys berdmorei

 Lepidocephalichthys guntea
 Lepidocephalichthys irrorata
 Lepidocephalichthys manipurensis
 Lepidocephalichthys menoni
 Lepidocephalus coromandelensis
 Lepidocephalus thermalis
 Misgurnus anguillicaudatus
 Neoeucirrhichthys maydelli
 Pangio bashai
 Pangio goaensis
 Pangio longipinnis
 Pangio oblonga
 Pangio pangia
 Somileptus gongota
 Syncrossus berdmorei
 Syncrossus hymenophysa

Коропові (Cyprinidae) 
 Amblypharyngodon atkinsonii
 Amblypharyngodon melettinus
 Amblypharyngodon microlepis
 Amblypharyngodon mola
 Aristichthys nobilis
 Aspidoparia jaya
 Aspidoparia morar
 Aspidoparia ukhrulensis
 Bangana almorae
 Bangana diplostoma
 Barbodes bovanicus
 Barbodes carnaticus
 Barbodes wynaadensis
 Barbonymus gonionotus
 Barilius bakeri
 Barilius barila
 Barilius barna
 Barilius bendelisis

 Barilius canarensis
 Barilius chatricensis
 Barilius cocsa
 Barilius dimorphicus
 Barilius dogarsinghi
 Barilius evezardi
 Barilius gatensis
 Barilius lairokensis
 Barilius modestus
 Barilius nelsoni
 Barilius ngawa
 Barilius radiolatus
 Barilius shacra
 Barilius tileo
 Barilius vagra
 Carassius auratus
 Carassius carassius
 Catla catla
 Chagunius chagunio
 Chagunius nicholsi
 Chela cachius
 Chela dadiburjori
 Chela fasciata
 Chela laubuca
 Cirrhinus cirrhosus
 Cirrhinus fulungee
 Cirrhinus macrops
 Crossocheilus burmanicus
 Crossocheilus diplochilus
 Crossocheilus latius
 Crossocheilus periyarensis
 Ctenopharyngodon idella
 Cyprinion semiplotum
 Cyprinus carpio carpio
 Danio dangila
 Danio rerio
 Devario acuticephala
 Devario aequipinnatus
 Devario assamensis
 Devario devario
 Devario fraseri
 Devario horai
 Devario malabaricus
 Devario manipurensis
 Devario naganensis
 Devario neilgherriensis
 Devario regina
 Devario yuensis
 Diptychus maculatus
 Esomus barbatus
 Esomus danricus
 Esomus lineatus
 Esomus malabaricus
 Esomus manipurensis
 Esomus thermoicos
 Garra annandalei
 Garra bicornuta
 Garra compressus
 Garra elongata
 Garra gotyla
 Garra hughi
 Garra kalakadensis
 Garra kempi
 Garra lamta
 Garra lissorhynchus
 Garra litanensis
 Garra manipurensis
 Garra mcclellandi
 Garra menoni
 Garra mullya
 Garra naganensis
 Garra nambulica
 Garra nasuta
 Garra notata
 Garra paralissorhynchus
 Garra periyarensis
 Garra rupecula
 Garra surendranathanii
 Horadandia atukorali
 Horalabiosa arunachalami
 Horalabiosa joshuai
 Horalabiosa palaniensis
 Hypophthalmichthys molitrix
 Hypselobarbus curmuca
 Hypselobarbus dobsoni
 Hypselobarbus dubius
 Hypselobarbus jerdoni
 Hypselobarbus kolus
 Hypselobarbus kurali
 Hypselobarbus lithopidos
 Hypselobarbus micropogon
 Hypselobarbus periyarensis
 Hypselobarbus pulchellus
 Hypselobarbus thomassi
 Labeo angra
 Labeo ariza
 Labeo bata
 Labeo boga
 Labeo boggut
 Labeo caeruleus
 Labeo calbasu
 Labeo dussumieri
 Labeo dyocheilus
 Labeo fimbriatus
 Labeo gonius
 Labeo kawrus
 Labeo kontius
 Labeo nandina
 Labeo pangusia
 Labeo porcellus
 Labeo potail
 Labeo rajasthanicus
 Labeo rohita
 Labeo udaipurensis
 Lepidopygopsis typus
 Megarasbora elanga
 Neolissochilus dukai
 Neolissochilus hexagonolepis
 Neolissochilus hexastichus
 Neolissochilus spinulosus
 Oreichthys cosuatis
 Oreichthys umangii
 Osteobrama alfredianus
 Osteobrama bakeri
 Osteobrama belangeri
 Osteobrama bhimensis
 Osteobrama cotio
 Osteobrama neilli
 Osteobrama vigorsii
 Osteochilichthys brevidorsalis
 Osteochilus hasseltii
 Osteochilus longidorsalis
 Osteochilus nashii
 Osteochilus thomassi
 Parapsilorhynchus discophorus
 Parapsilorhynchus elongatus
 Parapsilorhynchus prateri
 Parapsilorhynchus tentaculatus
 Parluciosoma labiosa
 Poropuntius burtoni
 Poropuntius clavatus
 Ptychobarbus conirostris
 Puntius ambassis
 Puntius amphibius
 Puntius arenatus
 Puntius arulius
 Puntius assimilis
 Puntius bimaculatus
 Puntius burmanicus
 Puntius chalakkudiensis
 Puntius chelynoides
 Puntius chola
 Puntius conchonius
 Puntius coorgensis
 Puntius crescentus
 Puntius deccanensis
 Puntius denisonii
 Puntius dorsalis
 Puntius exclamatio
 Puntius fasciatus
 Puntius filamentosus
 Puntius fraseri
 Puntius gelius
 Puntius guganio
 Puntius johorensis
 Puntius kannikattiensis
 Puntius mahecola
 Puntius manipurensis
 Puntius meingangbii
 Puntius melanampyx
 Puntius morehensis
 Puntius mudumalaiensis
 Puntius muvattupuzhaensis
 Puntius nangalensis
 Puntius narayani
 Puntius ophicephalus
 Puntius ornatus
 Puntius orphoides
 Puntius parrah
 Puntius phutunio
 Puntius pleurotaenia
 Puntius punctatus
 Puntius punjabensis
 Puntius puntio
 Puntius roseipinnis
 Puntius sahyadriensis
 Puntius sarana
 Puntius setnai
 Puntius shalynius
 Puntius sharmai
 Puntius sophore
 Puntius sophoroides
 Puntius tambraparniei
 Puntius terio
 Puntius ticto
 Puntius vittatus
 Puntius waageni
 Puntius yuensis
 Raiamas bola
 Raiamas guttatus
 Rasbora caverii
 Rasbora daniconius
 Rasbora rasbora
 Rasbora vaterifloris
 Rohtee ogilbii
 Salmophasia balookee
 Salmophasia punjabensis
 Salmostoma acinaces
 Salmostoma bacaila
 Salmostoma belachi
 Salmostoma boopis
 Salmostoma horai
 Salmostoma novacula
 Salmostoma orissaensis
 Salmostoma phulo
 Salmostoma sardinella
 Salmostoma untrahi
 Schismatorhynchos nukta
 Schizopyge curvifrons
 Schizopyge niger
 Schizopygopsis stoliczkai
 Schizothorax esocinus
 Schizothorax huegelii
 Schizothorax kumaonensis
 Schizothorax labiatus
 Schizothorax microcephalus
 Schizothorax molesworthi
 Schizothorax nasus
 Schizothorax plagiostomus
 Schizothorax progastus
 Schizothorax richardsonii
 Securicula gora
 Semiplotus manipurensis
 Semiplotus modestus
 Sinilabeo dero
 Thynnichthys sandkhol
 Tinca tinca

 Tor khudree
 Tor kulkarnii
 Tor macrolepis
 Tor mussullah
 Tor progeneius
 Tor putitora
 Tor tor

Psilorhynchidae 
 Psilorhynchus balitora
 Psilorhynchus homaloptera
 Psilorhynchus microphthalmus
 Psilorhynchus sucatio

Cyprinodontiformes

Аплохейлові (Aplocheilidae)
 Aplocheilus blockii
 Aplocheilus dayi
 Aplocheilus kirchmayeri
 Aplocheilus lineatus
 Aplocheilus panchax
 Aplocheilus parvus

Коропозубі (Cyprinodontidae)
 Aphanius dispar

Пецилієві (Poeciliidae)
 Gambusia affinis
 Gambusia holbrooki
 Poecilia reticulata
 Xiphophorus hellerii

Elopiformes

Елопові (Elopidae)
 Elops machnata

Megalopidae
 Megalops cyprinoides

Gadiformes

Bregmacerotidae 
 Bregmaceros mcclellandi

Macrouridae 
 Bathygadus furvescens
 Caelorinchus flabellispinnis
 Caelorinchus parallelus
 Coryphaenoides hextii
 Coryphaenoides macrolophus
 Coryphaenoides nasutus
 Coryphaenoides woodmasoni
 Gadomus multifilis
 Hymenocephalus italicus
 Malacocephalus laevis
 Sphagemacrurus pumiliceps

Moridae 
 Physiculus argyropastus

Gasterosteiformes

Пегасові (Pegasidae)
 Eurypegasus draconis
 Pegasus laternarius
 Pegasus volitans

Молочні риби (Chanidae)
 Chanos chanos

Hexanchiformes

Hexanchidae 
 Heptranchias perlo

Lamniformes

Лисячі акули (Alopiidae)
 Alopias pelagicus
 Alopias superciliosus
 Alopias vulpinus

Оселедцеві акули (Lamnidae)
 Isurus oxyrinchus

Піщані акули (Odontaspididae)
 Carcharias taurus
 Carcharias tricuspidatus

Lampriformes

Lophotidae 
 Eumecichthys fiski

Veliferidae 
 Velifer hypselopterus

Lophiiformes

Antennariidae 
 Antennarius coccineus
 Antennarius hispidus
 Antennarius indicus
 Antennarius nummifer
 Antennarius pictus
 Antennarius striatus
 Histrio histrio

Chaunacidae 
 Chaunax pictus

Diceratiidae 
 Diceratias bispinosus

Вудильникові (Lophiidae) 
 Lophiodes gracilimanus
 Lophiodes mutilus
 Lophiomus setigerus

Ogcocephalidae 
 Dibranchus nasutus
 Halicmetus ruber
 Halieutaea coccinea
 Halieutaea indica
 Halieutaea stellata

Oneirodidae
 Lophodolos indicus

Myctophiformes

Myctophidae 
 Bolinichthys pyrsobolus
 Centrobranchus andreae
 Diaphus luetkeni
 Diaphus splendidus
 Hygophum reinhardtii
 Myctophum affine
 Myctophum aurolaternatum
 Myctophum indicum
 Myctophum spinosum
 Symbolophorus evermanni

Neoscopelidae 
 Neoscopelus macrolepidotus
 Scopelengys tristis

Notacanthiformes

Halosauridae
 Aldrovandia affinis
 Aldrovandia mediorostris
 Aldrovandia phalacra
 Halosaurus parvipennis

Ophidiiformes

Bythitidae 
 Dinematichthys iluocoeteoides

Carapidae 
 Carapus boraborensis
 Carapus mourlani
 Encheliophis gracilis
 Encheliophis homei

Ошибневі (Ophidiidae) 
 Bassozetus glutinosus
 Brotula multibarbata
 Dicrolene introniger
 Enchelybrotula paucidens
 Glyptophidium argenteum
 Holcomycteronus pterotus
 Monomitopus conjugator
 Monomitopus nigripinnis
 Neobythites steatiticus
 Porogadus trichiurus
 Tauredophidium hextii

Orectolobiformes

Ginglymostomatidae
 Nebrius ferrugineus

Hemiscylliidae
 Chiloscyllium arabicum
 Chiloscyllium griseum
 Chiloscyllium indicum
 Chiloscyllium plagiosum
 Chiloscyllium punctatum

Китові акули (Rhincodontidae)
 Rhincodon typus

Зеброві акули (Stegostomatidae)
 Stegostoma fasciatum

Osmeriformes

Alepocephalidae
 Aulastomatomorpha phospherops
 Bathytroctes squamosus
 Narcetes erimelas

Platytroctidae
 Platytroctes apus
 Platytroctes mirus

Osteoglossiformes

Нороптериди (Notopteridae)
 Chitala chitala
 Notopterus notopterus

Perciformes

Acanthuridae 

 Acanthurus gahhm
 Acanthurus leucosternon
 Acanthurus lineatus
 Acanthurus mata
 Acanthurus nigricans
 Acanthurus nigrofuscus
 Acanthurus nigroris
 Acanthurus pyroferus
 Acanthurus tennentii
 Acanthurus thompsoni
 Acanthurus triostegus
 Acanthurus xanthopterus
 Ctenochaetus striatus
 Ctenochaetus strigosus
 Ctenochaetus truncatus
 Naso brachycentron
 Naso brevirostris
 Naso lituratus
 Naso tonganus
 Naso tuberosus
 Naso unicornis
 Naso vlamingii
 Paracanthurus hepatus
 Zebrasoma flavescens
 Zebrasoma veliferum
 Zebrasoma xanthurum

Acropomatidae 
 Acropoma japonicum
 Synagrops philippinensis

Скляні окуні (Ambassidae) 
 Ambassis ambassis
 Ambassis buton
 Ambassis dussumieri
 Ambassis gymnocephalus
 Ambassis interrupta
 Ambassis kopsii
 Ambassis macracanthus
 Ambassis miops
 Ambassis nalua
 Ambassis urotaenia
 Chanda nama
 Parambassis dayi
 Parambassis lala
 Parambassis ranga
 Parambassis thomassi
 Pseudambassis baculis

Піщанкові (Ammodytidae) 
 Bleekeria kallolepis

Анабасові (Anabantidae)
 Anabas cobojius
 Anabas testudineus

Apogonidae
 Apogon apogonoides
 Apogon coccineus
 Apogon endekataenia
 Apogon fasciatus
 Apogon fleurieu
 Apogon fraenatus
 Apogon guamensis
 Apogon holotaenia
 Apogon kallopterus
 Apogon leptacanthus
 Apogon moluccensis
 Apogon novemfasciatus
 Apogon oxina
 Apogon poecilopterus
 Apogon quadrifasciatus
 Apogon sangiensis
 Apogon savayensis
 Apogon taeniatus
 Apogon taeniophorus
 Apogonichthys ocellatus
 Archamia bleekeri
 Archamia fucata
 Cheilodipterus arabicus
 Cheilodipterus lachneri
 Cheilodipterus quinquelineatus
 Foa brachygramma
 Fowleria aurita
 Gymnapogon africanus
 Pseudamia gelatinosa
 Rhabdamia cypselura
 Rhabdamia gracilis

Ariommatidae 
 Ariomma indica

Badidae 
 Badis assamensis
 Badis badis
 Badis blosyrus
 Badis kanabos
 Badis tuivaiei
 Dario dario

Bathyclupeidae 
 Bathyclupea hoskynii

Собачкові (Blenniidae) 
 Alticus kirkii
 Andamia reyi
 Antennablennius bifilum
 Aspidontus tractus
 Blenniella leopardus
 Blenniella periophthalmus
 Cirripectes castaneus
 Cirripectes filamentosus
 Cirripectes perustus
 Cirripectes polyzona
 Cirripectes quagga
 Cirripectes stigmaticus
 Cirripectes variolosus
 Ecsenius midas
 Ecsenius pulcher
 Enchelyurus kraussii
 Entomacrodus striatus
 Entomacrodus vermiculatus
 Exallias brevis
 Haptogenys bipunctata
 Hirculops cornifer
 Istiblennius dussumieri
 Istiblennius edentulus
 Istiblennius lineatus
 Istiblennius spilotus
 Meiacanthus smithi
 Mimoblennius atrocinctus
 Omobranchus elongatus
 Omobranchus fasciolatus
 Omobranchus ferox
 Omobranchus obliquus
 Omobranchus punctatus
 Omobranchus zebra
 Parablennius thysanius
 Petroscirtes breviceps
 Petroscirtes mitratus
 Petroscirtes xestus
 Plagiotremus rhinorhynchos
 Plagiotremus tapeinosoma
 Salarias fasciatus
 Salarias reticulatus (sp. nov.)
 Scartella emarginata
 Xiphasia setifer

Caesionidae 
 Caesio caerulaurea
 Caesio cuning
 Caesio lunaris
 Caesio teres
 Caesio varilineata
 Caesio xanthonota
 Dipterygonotus balteatus
 Gymnocaesio gymnoptera
 Pterocaesio chrysozona
 Pterocaesio digramma
 Pterocaesio pisang
 Pterocaesio tessellata
 Pterocaesio tile

Піскаркові (Callionymidae)
 Bathycallionymus kaianus
 Callionymus carebares
 Callionymus erythraeus
 Callionymus fluviatilis
 Callionymus japonicus
 Callionymus kotthausi
 Callionymus margaretae
 Callionymus megastomus
 Callionymus sagitta
 Eleutherochir opercularis

Ставридові (Carangidae) 
 Alectis ciliaris
 Alectis indicus
 Alepes djedaba
 Alepes kleinii
 Alepes melanoptera
 Alepes vari
 Atropus atropos
 Atule mate
 Carangoides armatus
 Carangoides chrysophrys
 Carangoides ciliarius
 Carangoides coeruleopinnatus
 Carangoides dinema
 Carangoides ferdau
 Carangoides fulvoguttatus
 Carangoides gymnostethus
 Carangoides hedlandensis
 Carangoides humerosus
 Carangoides malabaricus
 Carangoides oblongus
 Carangoides orthogrammus
 Carangoides plagiotaenia
 Carangoides praeustus
 Carangoides talamparoides
 Caranx heberi
 Caranx hippos
 Caranx ignobilis
 Caranx lugubris
 Caranx melampygus
 Caranx papuensis
 Caranx sexfasciatus
 Caranx tille
 Decapterus macarellus
 Decapterus macrosoma
 Decapterus russelli
 Elagatis bipinnulata
 Gnathanodon speciosus
 Megalaspis cordyla
 Naucrates ductor
 Parastromateus niger
 Scomberoides commersonnianus
 Scomberoides lysan
 Scomberoides tala
 Scomberoides tol
 Selar boops
 Selar crumenophthalmus
 Selaroides leptolepis
 Seriola lalandi
 Seriola rivoliana
 Seriolina nigrofasciata
 Trachinotus baillonii
 Trachinotus blochii
 Trachinotus botla
 Trachinotus mookalee
 Ulua mentalis
 Uraspis helvola
 Uraspis secunda
 Uraspis uraspis

Centrogenyidae 
 Centrogenys vaigiensis

Centrolophidae 
 Psenopsis cyanea

Cepolidae
 Acanthocepola indica

Кабубові (Chaetodontidae) 
 Chaetodon andamanensis
 Chaetodon auriga
 Chaetodon bennetti
 Chaetodon citrinellus
 Chaetodon collare
 Chaetodon decussatus
 Chaetodon falcula
 Chaetodon kleinii
 Chaetodon lunula
 Chaetodon melannotus
 Chaetodon meyeri
 Chaetodon octofasciatus
 Chaetodon punctatofasciatus
 Chaetodon speculum
 Chaetodon trifascialis
 Chaetodon trifasciatus
 Chaetodon vagabundus
 Chaetodon xanthocephalus
 Chelmon rostratus
 Forcipiger longirostris
 Hemitaurichthys zoster
 Heniochus acuminatus
 Heniochus chrysostomus
 Heniochus monoceros
 Heniochus pleurotaenia
 Heniochus singularius
 Parachaetodon ocellatus

Champsodontidae 
 Champsodon capensis
 Champsodon vorax

Channidae 
 Channa amphibeus
 Channa barca
 Channa bleheri
 Channa diplogramma
 Channa gachua
 Channa marulius
 Channa micropeltes
 Channa orientalis
 Channa punctata
 Channa stewartii
 Channa striata

Цихлові (Cichlidae)

 Etroplus canarensis
 Etroplus maculatus
 Etroplus suratensis
 Oreochromis mossambicus
 Oreochromis niloticus niloticus

Cirrhitidae 
 Cirrhitichthys aureus
 Cirrhitichthys bleekeri
 Cirrhitus pinnulatus
 Paracirrhites forsteri

Coryphaenidae 
 Coryphaena equiselis
 Coryphaena hippurus

Creediidae 
 Chalixodytes tauensis

Datnioididae 

 Datnioides polota

Drepaneidae 

 Drepane longimana
 Drepane punctata

Причепові (Echeneidae)
 Echeneis naucrates
 Phtheirichthys lineatus
 Remora osteochir
 Remora remora
 Remorina albescens

Елеотрові (Eleotridae)
 Bostrychus sinensis
 Butis amboinensis
 Butis butis
 Butis gymnopomus
 Butis koilomatodon
 Butis melanostigma
 Eleotris fusca
 Eleotris lutea
 Eleotris melanosoma
 Incara multisquamatus
 Odonteleotris macrodon
 Ophieleotris aporos
 Ophiocara porocephala

Emmelichthyidae)
 Erythrocles acarina

Ephippidae 

 Ephippus orbis
 Platax pinnatus
 Platax teira
 Tripterodon orbis

Gempylidae 
 Epinnula magistralis
 Gempylus serpens
 Lepidocybium flavobrunneum
 Nealotus tripes
 Neoepinnula orientalis
 Promethichthys prometheus
 Rexea bengalensis
 Rexea prometheoides
 Ruvettus pretiosus
 Thyrsitoides marleyi

Gerreidae 
 Gerres erythrourus
 Gerres filamentosus
 Gerres limbatus
 Gerres longirostris
 Gerres macracanthus
 Gerres oblongus
 Gerres oyena
 Gerres phaiya
 Gerres setifer
 Pentaprion longimanus

Бичкові (Gobiidae) 
 Acentrogobius bontii
 Acentrogobius caninus
 Acentrogobius cyanomos
 Acentrogobius ennorensis
 Acentrogobius griseus
 Acentrogobius masoni
 Acentrogobius viridipunctatus
 Amblyeleotris gymnocephala
 Amblygobius albimaculatus
 Amblyotrypauchen arctocephalus
 Amoya madraspatensis
 Apocryptes bato
 Apocryptodon madurensis
 Asterropteryx semipunctata
 Awaous grammepomus
 Awaous guamensis
 Awaous melanocephalus
 Awaous ocellaris
 Bathygobius cyclopterus
 Bathygobius fuscus
 Bathygobius niger
 Bathygobius ostreicola
 Bathygobius petrophilus
 Bathygobius smithi
 Boleophthalmus boddarti
 Boleophthalmus dussumieri
 Boleophthalmus pectinirostris
 Brachyamblyopus brachysoma
 Brachygobius nunus
 Callogobius hasseltii
 Callogobius seshaiyai
 Caragobius urolepis
 Chiramenu fluviatilis
 Ctenogobiops crocineus
 Ctenotrypauchen microcephalus
 Drombus globiceps
 Egglestonichthys melanoptera
 Eugnathogobius oligactis
 Eviota distigma
 Exyrias puntang
 Favonigobius reichei
 Fusigobius neophytus
 Glossogobius giuris
 Glossogobius kokius
 Glossogobius mas
 Gnatholepis cauerensis
 Gobiodon citrinus
 Gobiodon rivulatus
 Gobiopsis canalis
 Gobiopsis macrostoma
 Gobiopsis woodsi
 Gobiopterus chuno
 Hemigobius hoevenii
 Hetereleotris zonata
 Istigobius diadema
 Istigobius ornatus
 Istigobius perspicillatus
 Istigobius spence
 Mahidolia mystacina
 Obliquogobius cometes
 Odontamblyopus roseus
 Odontamblyopus rubicundus
 Oligolepis acutipennis
 Oligolepis cylindriceps
 Oxuderces dentatus
 Oxyurichthys dasi
 Oxyurichthys formosanus
 Oxyurichthys microlepis
 Oxyurichthys ophthalmonema
 Oxyurichthys paulae
 Oxyurichthys tentacularis
 Parachaeturichthys ocellatus
 Parachaeturichthys polynema
 Paragobiodon echinocephalus
 Parapocryptes rictuosus
 Parapocryptes serperaster
 Periophthalmodon schlosseri
 Periophthalmodon septemradiatus
 Periophthalmus argentilineatus
 Periophthalmus barbarus
 Periophthalmus chrysospilos
 Periophthalmus minutus
 Periophthalmus novemradiatus
 Periophthalmus waltoni
 Periophthalmus weberi
 Pleurosicya bilobata
 Priolepis eugenius
 Priolepis inhaca
 Psammogobius biocellatus
 Pseudapocryptes elongatus
 Pseudogobius javanicus
 Pseudogobius melanostictus
 Pseudogobius poicilosoma
 Pseudotrypauchen multiradiatus
 Scartelaos cantoris
 Scartelaos histophorus
 Scartelaos tenuis
 Schismatogobius deraniyagalai
 Sicyopterus griseus
 Sicyopterus microcephalus
 Silhouettea indica
 Stenogobius gymnopomus
 Stenogobius laterisquamatus
 Stigmatogobius minima

 Stigmatogobius sadanundio
 Taenioides anguillaris
 Taenioides buchanani
 Taenioides cirratus
 Taenioides gracilis
 Trimma annosum
 Trypauchen vagina
 Trypauchenichthys sumatrensis
 Valenciennea muralis
 Valenciennea sexguttata
 Valenciennea strigata
 Yongeichthys criniger
 Yongeichthys tuticorinensis

Haemulidae 
 Diagramma pictum
 Plectorhinchus albovittatus
 Plectorhinchus ceylonensis
 Plectorhinchus chubbi
 Plectorhinchus diagrammus
 Plectorhinchus gibbosus
 Plectorhinchus lineatus
 Plectorhinchus nigrus
 Plectorhinchus orientalis
 Plectorhinchus picus
 Plectorhinchus polytaenia
 Plectorhinchus schotaf
 Pomadasys argenteus
 Pomadasys argyreus
 Pomadasys commersonnii
 Pomadasys furcatus
 Pomadasys guoraca
 Pomadasys hasta
 Pomadasys kaakan
 Pomadasys maculatus
 Pomadasys multimaculatum
 Pomadasys olivaceus
 Pomadasys stridens

Вітрильникові (Istiophoridae)
 Istiophorus platypterus
 Makaira indica
 Makaira mazara
 Makaira nigricans
 Tetrapturus angustirostris
 Tetrapturus audax

Kraemeriidae 
 Kraemeria samoensis

Kuhliidae 
 Kuhlia mugil
 Kuhlia rupestris

Kurtidae 
 Kurtus indicus

Kyphosidae 
 Kyphosus bigibbus
 Kyphosus cinerascens
 Kyphosus vaigiensis

Губаневі (Labridae)
 Anampses caeruleopunctatus
 Anampses meleagrides
 Bodianus neilli
 Cheilinus chlorourus
 Cheilinus fasciatus
 Cheilinus oxycephalus
 Cheilinus trilobatus
 Cheilinus undulatus
 Cheilio inermis
 Choerodon anchorago
 Choerodon robustus
 Cirrhilabrus exquisitus
 Coris aygula
 Coris formosa
 Coris gaimard
 Cymolutes lecluse
 Epibulus insidiator
 Gomphosus caeruleus
 Gomphosus varius
 Halichoeres argus
 Halichoeres hortulanus
 Halichoeres marginatus
 Halichoeres nebulosus
 Halichoeres nigrescens
 Halichoeres pardaleocephalus
 Halichoeres scapularis
 Halichoeres timorensis
 Halichoeres zeylonicus
 Hemigymnus fasciatus
 Hemigymnus melapterus
 Hologymnosus annulatus
 Hologymnosus doliatus
 Iniistius pavo
 Labroides dimidiatus
 Leptojulis cyanopleura
 Macropharyngodon meleagris
 Novaculichthys taeniourus
 Oxycheilinus bimaculatus
 Oxycheilinus digramma
 Pseudocheilinus hexataenia
 Pseudodax moluccanus
 Pteragogus flagellifer
 Stethojulis albovittata
 Stethojulis balteata
 Stethojulis strigiventer
 Stethojulis trilineata
 Thalassoma amblycephalum
 Thalassoma hardwicke
 Thalassoma jansenii
 Thalassoma lunare
 Thalassoma purpureum
 Thalassoma quinquevittatum
 Xiphocheilus typus
 Xyrichtys bimaculatus
 Xyrichtys cyanifrons
 Xyrichtys dea
 Xyrichtys pentadactylus
 Xyrichtys rajagopalani

Lactariidae 
 Lactarius lactarius

Latidae 
 Lates calcarifer
 Psammoperca waigiensis

Leiognathidae 
 Gazza achlamys
 Gazza minuta
 Gazza rhombea
 Leiognathus berbis
 Leiognathus bindus
 Leiognathus blochii
 Leiognathus brevirostris
 Leiognathus daura
 Leiognathus decorus
 Leiognathus dussumieri
 Leiognathus elongatus
 Leiognathus equulus
 Leiognathus fasciatus
 Leiognathus leuciscus
 Leiognathus lineolatus
 Leiognathus longispinis
 Leiognathus smithursti
 Leiognathus splendens
 Leiognathus striatus
 Secutor insidiator
 Secutor interruptus
 Secutor ruconius

Lethrinidae
 Gnathodentex aureolineatus
 Gymnocranius elongatus
 Gymnocranius grandoculis
 Gymnocranius griseus
 Lethrinus conchyliatus
 Lethrinus erythracanthus
 Lethrinus harak
 Lethrinus lentjan
 Lethrinus mahsena
 Lethrinus microdon
 Lethrinus miniatus
 Lethrinus nebulosus
 Lethrinus obsoletus
 Lethrinus olivaceus
 Lethrinus ornatus
 Lethrinus rubrioperculatus
 Lethrinus semicinctus
 Lethrinus variegatus
 Lethrinus xanthochilus
 Monotaxis grandoculis
 Wattsia mossambica

Lobotidae 
 Lobotes surinamensis

Лут'янові (Lutjanidae) 
 Aphareus furca
 Aphareus rutilans
 Aprion virescens
 Apsilus fuscus
 Etelis carbunculus
 Etelis coruscans
 Etelis radiosus
 Lipocheilus carnolabrum
 Lutjanus argentimaculatus
 Lutjanus bengalensis
 Lutjanus biguttatus
 Lutjanus bohar
 Lutjanus carponotatus
 Lutjanus decussatus
 Lutjanus ehrenbergii
 Lutjanus erythropterus
 Lutjanus fulviflamma
 Lutjanus fulvus
 Lutjanus gibbus
 Lutjanus guilcheri
 Lutjanus johnii
 Lutjanus kasmira
 Lutjanus lemniscatus
 Lutjanus lunulatus
 Lutjanus lutjanus
 Lutjanus madras
 Lutjanus malabaricus
 Lutjanus monostigma
 Lutjanus quinquelineatus
 Lutjanus rivulatus
 Lutjanus rufolineatus
 Lutjanus russellii
 Lutjanus sanguineus
 Lutjanus sebae
 Lutjanus vitta
 Macolor niger
 Paracaesio sordida
 Paracaesio xanthura
 Pinjalo lewisi
 Pinjalo pinjalo
 Pristipomoides filamentosus
 Pristipomoides multidens
 Pristipomoides sieboldii
 Pristipomoides typus
 Pristipomoides zonatus

Malacanthidae 
 Hoplolatilus fronticinctus
 Malacanthus latovittatus

Menidae 
 Mene maculata

Monodactylidae 
 Monodactylus argenteus
 Monodactylus falciformis

Кефалеві (Mugilidae)
 Crenimugil crenilabis
 Liza carinata
 Liza klunzingeri
 Liza macrolepis
 Liza mandapamensis
 Liza melinoptera
 Liza parmata
 Liza parsia
 Liza subviridis
 Liza tade
 Liza vaigiensis
 Mugil cephalus
 Oedalechilus labiosus
 Rhinomugil corsula
 Sicamugil cascasia
 Sicamugil hamiltonii
 Valamugil buchanani
 Valamugil cunnesius
 Valamugil seheli
 Valamugil speigleri

Барабулеві (Mullidae)
 Mulloidichthys flavolineatus
 Parupeneus barberinus
 Parupeneus ciliatus
 Parupeneus cyclostomus
 Parupeneus heptacanthus
 Parupeneus indicus
 Parupeneus macronemus
 Parupeneus margaritatus
 Parupeneus multifasciatus
 Parupeneus pleurostigma
 Parupeneus trifasciatus
 Upeneus arge
 Upeneus japonicus
 Upeneus luzonius
 Upeneus moluccensis
 Upeneus sulphureus
 Upeneus sundaicus
 Upeneus taeniopterus
 Upeneus tragula
 Upeneus vittatus

Nandidae 
 Nandus nandus
 Pristolepis marginata
 Pristolepis rubripinnis

Nemipteridae 
 Nemipterus bipunctatus
 Nemipterus furcosus
 Nemipterus hexodon
 Nemipterus japonicus
 Nemipterus marginatus
 Nemipterus mesoprion
 Nemipterus nematophorus
 Nemipterus nemurus
 Nemipterus peronii
 Nemipterus randalli
 Nemipterus zysron
 Parascolopsis aspinosa
 Parascolopsis boesemani
 Parascolopsis eriomma
 Parascolopsis inermis
 Parascolopsis townsendi
 Pentapodus setosus
 Scolopsis aurata
 Scolopsis bilineata
 Scolopsis bimaculatus
 Scolopsis ciliata
 Scolopsis frenatus
 Scolopsis ghanam
 Scolopsis lineata
 Scolopsis margaritifera
 Scolopsis taeniatus
 Scolopsis taenioptera
 Scolopsis vosmeri
 Scolopsis xenochrous

Nomeidae) 
 Cubiceps squamiceps
 Psenes cyanophrys

Осфронемові (Osphronemidae)
 Belontia signata
 Colisa fasciata
 Colisa lalia
 Ctenops nobilis
 Osphronemus goramy
 Parasphaerichthys ocellatus
 Pseudosphromenus cupanus
 Pseudosphromenus dayi
 Trichogaster chuna

Pempheridae 
 Parapriacanthus ransonneti
 Pempheris mangula
 Pempheris molucca
 Pempheris oualensis
 Pempheris vanicolensis

Percophidae) 
 Bembrops caudimacula
 Bembrops platyrhynchus

Pinguipedidae 
 Parapercis alboguttata
 Parapercis clathrata
 Parapercis hexophtalma
 Parapercis maculata
 Parapercis pulchella
 Parapercis punctata
 Parapercis quadrispinosa
 Parapercis tetracantha

Plesiopidae 
 Acanthoplesiops indicus
 Plesiops coeruleolineatus
 Plesiops corallicola

Polynemidae 
 Eleutheronema tetradactylum
 Filimanus heptadactyla
 Filimanus similis
 Filimanus xanthonema
 Leptomelanosoma indicum
 Polydactylus macrochir
 Polydactylus microstomus
 Polydactylus mullani
 Polydactylus multiradiatus
 Polydactylus plebeius
 Polydactylus sexfilis
 Polydactylus sextarius
 Polynemus dubius
 Polynemus paradiseus

Помакантові (Pomacanthidae)
 Apolemichthys xanthurus
 Centropyge bicolor
 Centropyge eibli
 Centropyge multispinis
 Chaetodontoplus melanosoma
 Pomacanthus annularis
 Pomacanthus imperator
 Pomacanthus semicirculatus

Помацентрові (Pomacentridae) 
 Abudefduf bengalensis
 Abudefduf saxatilis
 Abudefduf septemfasciatus
 Abudefduf sexfasciatus
 Abudefduf sordidus
 Abudefduf vaigiensis
 Amphiprion bicinctus
 Amphiprion chrysogaster
 Amphiprion ephippium
 Amphiprion frenatus
 Amphiprion nigripes
 Amphiprion ocellaris
 Amphiprion percula
 Amphiprion polymnus
 Amphiprion sebae
 Cheiloprion labiatus
 Chromis caerulea
 Chromis chrysura
 Chromis dimidiata
 Chromis opercularis
 Chromis ternatensis
 Chromis viridis
 Chromis weberi
 Chrysiptera biocellata
 Chrysiptera brownriggii
 Chrysiptera cyanea
 Chrysiptera glauca
 Chrysiptera unimaculata
 Dascyllus aruanus
 Dascyllus reticulatus
 Dascyllus trimaculatus
 Dischistodus perspicillatus
 Dischistodus prosopotaenia
 Lepidozygus tapeinosoma
 Neopomacentrus taeniurus
 Plectroglyphidodon dickii
 Plectroglyphidodon lacrymatus
 Plectroglyphidodon leucozonus
 Pomacentrus albicaudatus
 Pomacentrus brachialis
 Pomacentrus littoralis
 Pomacentrus pavo
 Premnas biaculeatus
 Pristotis obtusirostris
 Stegastes albifasciatus
 Stegastes lividus
 Stegastes nigricans
 Stegastes obreptus

Луфареві (Pomatomidae)
 Pomatomus saltatrix

Priacanthidae 
 Heteropriacanthus cruentatus
 Priacanthus hamrur
 Priacanthus macracanthus
 Priacanthus prolixus
 Priacanthus tayenus
 Pristigenys niphonia

Pseudochromidae 
 Congrogadus subducens
 Halidesmus thomaseni
 Pseudochromis caudalis
 Pseudochromis tapeinosoma

Ptereleotridae 
 Ptereleotris evides
 Ptereleotris microlepis

Rachycentridae 
 Rachycentron canadum

Риби-папуги (Scaridae) 
 Calotomus spinidens
 Calotomus viridescens
 Chlorurus enneacanthus
 Chlorurus gibbus
 Chlorurus oedema
 Chlorurus sordidus
 Hipposcarus harid
 Leptoscarus vaigiensis
 Scarus ghobban
 Scarus globiceps
 Scarus niger
 Scarus prasiognathos
 Scarus psittacus
 Scarus quoyi
 Scarus rubroviolaceus
 Scarus russelii
 Scarus scaber
 Scarus tricolor

Scatophagidae 
 Scatophagus argus

Schindleriidae 
 Schindleria pietschmanni
 Schindleria praematura

Sciaenidae
 Argyrosomus amoyensis
 Argyrosomus hololepidotus
 Argyrosomus japonicus
 Atrobucca alcocki
 Atrobucca antonbruun
 Atrobucca nibe
 Atrobucca trewavasae
 Bahaba chaptis
 Chrysochir aureus
 Daysciaena albida
 Dendrophysa russelii
 Johnius amblycephalus
 Johnius belangerii
 Johnius borneensis
 Johnius carouna
 Johnius carutta
 Johnius coitor
 Johnius dussumieri
 Johnius elongatus
 Johnius gangeticus
 Johnius glaucus
 Johnius macropterus
 Johnius macrorhynus
 Johnius mannarensis
 Johnius plagiostoma
 Kathala axillaris
 Macrospinosa cuja
 Nibea chui
 Nibea maculata
 Nibea soldado
 Otolithes cuvieri
 Otolithes ruber
 Otolithoides biauritus
 Otolithoides pama
 Panna heterolepis
 Panna microdon
 Paranibea semiluctuosa
 Pennahia anea
 Pennahia macrocephalus
 Pennahia ovata
 Protonibea diacanthus
 Pterotolithus maculatus
 Umbrina canariensis

Скумбрієві (Scombridae) 
 Acanthocybium solandri
 Auxis rochei rochei
 Auxis thazard thazard
 Euthynnus affinis
 Grammatorcynus bicarinatus
 Gymnosarda unicolor
 Katsuwonus pelamis
 Rastrelliger brachysoma
 Rastrelliger faughni
 Rastrelliger kanagurta
 Sarda orientalis
 Scomber japonicus
 Scomberomorus commerson
 Scomberomorus guttatus
 Scomberomorus koreanus
 Scomberomorus lineolatus
 Thunnus alalunga
 Thunnus albacares
 Thunnus obesus
 Thunnus orientalis
 Thunnus tonggol

Серранові (Serranidae) 
 Aethaloperca rogaa
 Anyperodon leucogrammicus
 Aporops bilinearis
 Aulacocephalus temminckii
 Cephalopholis argus
 Cephalopholis aurantia
 Cephalopholis boenak
 Cephalopholis formosa
 Cephalopholis leopardus
 Cephalopholis miniata
 Cephalopholis sexmaculata
 Cephalopholis sonnerati
 Cephalopholis urodeta
 Chelidoperca investigatoris
 Cromileptes altivelis
 Diploprion bifasciatum
 Epinephelus areolatus
 Epinephelus bleekeri
 Epinephelus chabaudi
 Epinephelus chlorostigma
 Epinephelus coeruleopunctatus
 Epinephelus coioides
 Epinephelus corallicola
 Epinephelus diacanthus
 Epinephelus epistictus
 Epinephelus erythrurus
 Epinephelus fasciatus
 Epinephelus faveatus
 Epinephelus flavocaeruleus
 Epinephelus fuscoguttatus
 Epinephelus hexagonatus
 Epinephelus lanceolatus
 Epinephelus latifasciatus
 Epinephelus longispinis
 Epinephelus macrospilos
 Epinephelus maculatus
 Epinephelus malabaricus
 Epinephelus marginatus
 Epinephelus melanostigma
 Epinephelus merra
 Epinephelus morrhua
 Epinephelus octofasciatus
 Epinephelus poecilonotus
 Epinephelus polylepis
 Epinephelus polyphekadion
 Epinephelus quoyanus
 Epinephelus radiatus
 Epinephelus rivulatus
 Epinephelus spilotoceps
 Epinephelus stoliczkae
 Epinephelus summana
 Epinephelus tauvina
 Epinephelus tukula
 Epinephelus undulosus
 Grammistes sexlineatus
 Plectropomus areolatus
 Plectropomus maculatus
 Pogonoperca punctata
 Pseudanthias cichlops
 Pseudanthias conspicuus
 Pseudanthias cooperi
 Pseudanthias squamipinnis
 Pseudogramma polyacanthum
 Variola louti

Siganidae (Rabbitfishes) 
 Siganus argenteus
 Siganus canaliculatus
 Siganus corallinus
 Siganus fuscescens
 Siganus guttatus
 Siganus javus
 Siganus lineatus
 Siganus magnificus
 Siganus puelloides
 Siganus punctatus
 Siganus spinus
 Siganus stellatus
 Siganus vermiculatus
 Siganus virgatus

Sillaginidae 
 Sillaginopsis panijus
 Sillago aeolus
 Sillago argentifasciata
 Sillago chondropus
 Sillago indica
 Sillago ingenuua
 Sillago intermedius
 Sillago lutea
 Sillago macrolepis
 Sillago maculata
 Sillago parvisquamis
 Sillago sihama
 Sillago soringa
 Sillago vincenti

Спарові (Sparidae)
 Acanthopagrus berda
 Acanthopagrus bifasciatus
 Acanthopagrus latus
 Argyrops spinifer
 Cheimerius nufar
 Crenidens crenidens
 Diplodus noct
 Diplodus sargus
 Rhabdosargus sarba
 Sparidentex hasta

Баракудові (Sphyraenidae)
 Sphyraena acutipinnis
 Sphyraena barracuda
 Sphyraena chrysotaenia
 Sphyraena flavicauda
 Sphyraena forsteri
 Sphyraena jello
 Sphyraena novaehollandiae
 Sphyraena obtusata
 Sphyraena putnamae
 Sphyraena qenie
 Pampus argenteus
 Pampus chinensis

Symphysanodontidae 
 Symphysanodon andersoni

Terapontidae 
 Pelates quadrilineatus
 Pelates sexlineatus
 Terapon jarbua
 Terapon puta
 Terapon theraps

Бризкунові (Toxotidae)
 Toxotes chatareus
 Toxotes jaculatrix

Trichiuridae 
 Benthodesmus oligoradiatus
 Benthodesmus tenuis
 Eupleurogrammus glossodon
 Eupleurogrammus muticus
 Lepidopus caudatus
 Lepturacanthus pantului
 Lepturacanthus savala
 Trichiurus auriga
 Trichiurus gangeticus
 Trichiurus lepturus
 Trichiurus russelli

Trichonotidae 
 Trichonotus cyclograptus
 Trichonotus setiger

Трьохперкові (Tripterygiidae)
 Enneapterygius elegans
 Enneapterygius fasciatus
 Enneapterygius pusillus
 Helcogramma ellioti
 Helcogramma gymnauchen
 Helcogramma trigloides

Зіркоглядові (Uranoscopidae)
 Ichthyscopus lebeck
 Uranoscopus crassiceps
 Uranoscopus guttatus

Xenisthmidae 
 Kraemericus smithi (endemic)

Мечорилі (Xiphiidae)
 Xiphias gladius

Zanclidae 
 Zanclus cornutus

Pleuronectiformes

Ботові (Bothidae) 
 Arnoglossus aspilos
 Arnoglossus tapeinosoma
 Bothus leopardinus
 Bothus mancus
 Bothus myriaster
 Bothus pantherinus
 Chascanopsetta lugubris
 Crossorhombus valderostratus
 Engyprosopon cocosensis
 Engyprosopon grandisquama
 Grammatobothus polyophthalmus
 Psettina brevirictis

Citharidae 
 Brachypleura novaezeelandiae

Cynoglossidae 
 Cynoglossus arel
 Cynoglossus bilineatus
 Cynoglossus carpenteri
 Cynoglossus cynoglossus
 Cynoglossus dispar
 Cynoglossus dubius
 Cynoglossus itinus
 Cynoglossus kopsii
 Cynoglossus lachneri
 Cynoglossus lida
 Cynoglossus lingua
 Cynoglossus macrostomus
 Cynoglossus monopus
 Cynoglossus puncticeps
 Cynoglossus semifasciatus
 Paraplagusia bilineata
 Paraplagusia blochii
 Symphurus trifasciatus

Paralichthyidae 
 Cephalopsetta ventrocellatus
 Pseudorhombus arsius
 Pseudorhombus dupliciocellatus
 Pseudorhombus elevatus
 Pseudorhombus javanicus
 Pseudorhombus malayanus
 Pseudorhombus micrognathus
 Pseudorhombus natalensis
 Pseudorhombus triocellatus

Камбалові (Pleuronectidae) 
 Marleyella bicolorata
 Poecilopsetta colorata
 Poecilopsetta praelonga

Psettodidae 

 Psettodes erumei

Samaridae 
 Samaris cristatus
 Samariscus longimanus

Язикові (Soleidae) 
 Aesopia cornuta
 Brachirus macrolepis
 Brachirus orientalis
 Brachirus pan
 Brachirus panoides
 Heteromycteris oculus
 Liachirus melanospilos
 Pardachirus marmoratus
 Pardachirus pavoninus
 Solea elongata
 Solea heinii
 Solea ovata
 Soleichthys heterorhinos
 Synaptura albomaculata
 Synaptura commersonnii
 Zebrias altipinnis
 Zebrias annandalei
 Zebrias japonica
 Zebrias keralensis
 Zebrias maculosus
 Zebrias quagga
 Zebrias synapturoides
 Zebrias zebra

Polymixiiformes

Polymixiidae 
 Polymixia fusca
 Polymixia japonica

Pristiformes

Pristidae 
 Anoxypristis cuspidata
 Pristis microdon
 Pristis pectinata
 Pristis pristis
 Pristis zijsron

Rajiformes

Хвостоколові (Dasyatidae) 
 Dasyatis bennetti
 Dasyatis kuhlii
 Dasyatis microps
 Dasyatis pastinaca
 Dasyatis zugei
 Himantura alcockii
 Himantura bleekeri
 Himantura chaophraya
 Himantura fai
 Himantura fluviatilis
 Himantura gerrardi
 Himantura imbricata
 Himantura jenkinsii
 Himantura marginatus
 Himantura uarnak
 Himantura undulata
 Himantura walga
 Pastinachus sephen
 Taeniura lymma
 Taeniura meyeni
 Urogymnus asperrimus

Gymnuridae 
 Aetoplatea tentaculata
 Aetoplatea zonura
 Gymnura japonica
 Gymnura micrura
 Gymnura poecilura

Орлякові (Myliobatidae) 
 Aetobatus flagellum
 Aetobatus guttatus
 Aetobatus narinari
 Aetobatus ocellatus
 Aetomylaeus maculatus
 Aetomylaeus milvus
 Aetomylaeus nichofii
 Manta birostris
 Mobula eregoodootenkee
 Mobula japanica
 Mobula kuhlii
 Mobula mobular
 Mobula thurstoni
 Rhinoptera adspersa
 Rhinoptera javanica

Plesiobatidae 
 Plesiobatis daviesi

Ромбові скати (Rajidae) 
 Dipturus johannisdavisi
 Fenestraja mamillidens
 Okamejei powelli

Rhinobatidae 
 Rhina ancylostoma
 Rhinobatos annandalei
 Rhinobatos granulatus
 Rhinobatos halavi
 Rhinobatos lionotus
 Rhinobatos obtusus
 Rhinobatos thouin
 Rhinobatos typus
 Rhinobatos variegatus
 Rhynchobatus djiddensis
 Zanobatus schoenleinii

Salmoniformes

Лососеві (Salmonidae)
 Oncorhynchus mykiss
 Oncorhynchus nerka
 Salmo trutta
 Salvelinus fontinalis

Scorpaeniformes

Apistidae 
 Apistus carinatus

Aploactinidae 
 Acanthosphex leurynnis
 Cocotropus roseus

Bembridae 
 Bembras japonica

Caracanthidae 
 Caracanthus maculatus
 Caracanthus unipinna

Dactylopteridae 
 Dactyloptena gilberti
 Dactyloptena macracantha
 Dactyloptena orientalis
 Dactyloptena peterseni

Peristediidae 
 Peristedion investigatoris
 Satyrichthys adeni

Platycephalidae 
 Cociella crocodila
 Eurycephalus carbunculus
 Grammoplites scaber
 Grammoplites suppositus
 Inegocia japonica
 Kumococius rodericensis
 Platycephalus indicus
 Rogadius asper
 Rogadius serratus
 Sorsogona tuberculata
 Suggrundus macracanthus
 Sunagocia otaitensis
 Thysanophrys celebica
 Thysanophrys chiltonae

Скорпенові (Scorpaenidae) 
 Brachypterois serrulata
 Dendrochirus brachypterus
 Ebosia falcata
 Parascorpaena picta
 Pteroidichthys amboinensis
 Pterois antennata
 Pterois mombasae
 Pterois radiata
 Pterois russelii
 Pterois volitans
 Scorpaenodes guamensis
 Scorpaenodes muciparus
 Scorpaenodes parvipinnis
 Scorpaenopsis cirrosa
 Scorpaenopsis gibbosa
 Sebastapistes nuchalis
 Sebastapistes strongia
 Taenianotus triacanthus

Setarchidae 
 Setarches guentheri

Synanceiidae 
 Choridactylus multibarbus
 Inimicus caledonicus
 Inimicus sinensis
 Minous dempsterae
 Minous inermis

 Minous monodactylus
 Synanceia horrida
 Synanceia verrucosa
 Trachicephalus uranoscopus

Tetrarogidae 
 Ocosia ramaraoi
 Paracentropogon longispinis
 Pseudovespicula dracaena
 Richardsonichthys leucogaster
 Snyderina guentheri
 Tetraroge niger

Триглові (Triglidae) 
 Lepidotrigla bispinosa
 Lepidotrigla faurei
 Lepidotrigla longipinnis
 Lepidotrigla omanensis
 Pterygotrigla hemisticta

Siluriformes

Amblycipitidae 
 Amblyceps laticeps
 Amblyceps mangois
 Amblyceps tenuispinis
 Amblyceps apangi

Арієві (Ariidae) 
 Arius arius
 Arius bilineatus
 Arius caelatus
 Arius crossocheilos
 Arius dussumieri
 Arius gagora
 Arius gagorides
 Arius jella
 Arius macronotacanthus
 Arius maculatus
 Arius nenga
 Arius parvipinnis
 Arius platystomus
 Arius sagor
 Arius satparanus
 Arius sona
 Arius subrostratus
 Arius sumatranus
 Arius tenuispinis
 Arius thalassinus
 Arius venosus
 Batrachocephalus mino
 Hemipimelodus jatius
 Ketengus typus
 Osteogeneiosus militaris

Багрові (Bagridae) 
 Batasio batasio
 Batasio merianiensis
 Batasio sharavatiensis
 Batasio tengana
 Batasio travancoria
 Hemibagrus maydelli
 Hemibagrus menoda
 Hemibagrus microphthalmus
 Hemibagrus punctatus
 Horabagrus brachysoma
 Horabagrus nigricollaris
 Mystus armatus
 Mystus bleekeri
 Mystus canarensis
 Mystus cavasius
 Mystus gulio
 Mystus keletius
 Mystus malabaricus
 Mystus montanus
 Mystus oculatus
 Mystus tengara
 Mystus vittatus
 Pseudobagrus chryseus
 Rama chandramara
 Rita chrysea
 Rita gogra
 Rita kuturnee
 Rita macracanthus
 Rita rita
 Sperata aor
 Sperata aorella
 Sperata sarwari
 Sperata seenghala

Chacidae 
 Chaca chaca

Кларієві (Clariidae) 
 Clarias batrachus
 Clarias dayi
 Clarias dussumieri
 Clarias gariepinus
 Horaglanis alikunhii
 Horaglanis krishnai

Erethistidae 
 Conta conta
 Conta pectinata
 Erethistes pusillus
 Erethistoides montana
 Erethistoides sicula
 Laguvia manipurensis
 Pseudolaguvia foveolata
 Pseudolaguvia kapuri
 Pseudolaguvia ribeiroi
 Pseudolaguvia shawi

Heteropneustidae 
 Heteropneustes fossilis
 Heteropneustes longipectoralis
 Heteropneustes microps

Olyridae 
 Olyra burmanica
 Olyra horae
 Olyra kempi
 Olyra longicaudata

Pangasiidae 
 Pangasius pangasius

Plotosidae 
 Plotosus canius
 Plotosus limbatus
 Plotosus lineatus

Schilbeidae 
 Ailia coila
 Ailia punctata
 Clupisoma bastari

 Clupisoma garua
 Clupisoma montana
 Clupisoma prateri
 Eutropiichthys goongwaree
 Eutropiichthys murius
 Eutropiichthys vacha
 Neotropius khavalchor
 Proeutropiichthys taakree
 Pseudeutropius atherinoides
 Pseudeutropius buchanani
 Pseudeutropius mitchelli
 Silonia childreni
 Silonia silondia

Сомові (Siluridae) 
 Ompok bimaculatus
 Ompok goae
 Ompok malabaricus
 Ompok pabda
 Ompok pabo
 Pterocryptis afghana
 Pterocryptis berdmorei
 Pterocryptis cochinchinensis
 Pterocryptis gangelica
 Pterocryptis indicus
 Pterocryptis wynaadensis
 Silurus morehensis
 Wallago attu

Sisoridae 
 Bagarius bagarius
 Bagarius yarrelli
 Euchiloglanis kishinouyei
 Exostoma labiatum
 Gagata cenia
 Gagata gagata
 Gagata itchkeea
 Gagata sexualis
 Gagata youssoufi
 Glyptosternon maculatum
 Glyptosternon reticulatum
 Glyptothorax annandalei
 Glyptothorax botius
 Glyptothorax brevipinnis
 Glyptothorax cavia
 Glyptothorax coheni
 Glyptothorax conirostre
 Glyptothorax davissinghi
 Glyptothorax dorsalis
 Glyptothorax garhwali
 Glyptothorax gracilis
 Glyptothorax housei
 Glyptothorax indicus
 Glyptothorax kashmirensis
 Glyptothorax lonah
 Glyptothorax madraspatanum
 Glyptothorax manipurensis
 Glyptothorax nelsoni
 Glyptothorax pectinopterus
 Glyptothorax platypogonides
 Glyptothorax poonaensis
 Glyptothorax punjabensis
 Glyptothorax saisii
 Glyptothorax sinensis
 Glyptothorax stolickae
 Glyptothorax striatus
 Glyptothorax telchitta
 Glyptothorax trewavasae
 Glyptothorax trilineatus
 Glyptothorax ventrolineatus (sp. nov.)
 Gogangra viridescens
 Hara hara
 Hara horai
 Hara jerdoni
 Hara serratus
 Myersglanis jayarami
 Nangra assamensis
 Nangra carcharhinoides
 Nangra nangra
 Nangra robusta
 Parachiloglanis hodgarti
 Pareuchiloglanis kamengensis
 Pareuchiloglanis macrotrema
 Pseudecheneis sulcata
 Sisor chennuah
 Sisor rabdophorus
 Sisor rheophilus
 Sisor torosus

Squaliformes

Centrophoridae 
 Centrophorus moluccensis

Dalatiidae 
 Centroscyllium ornatum
 Centroscymnus crepidater

Echinorhinidae 
 Echinorhinus brucus

Stomiiformes

Gonostomatidae 
 Cyclothone microdon
 Cyclothone signata
 Gonostoma elongatum

Phosichthyidae 
 Vinciguerria lucetia

Sternoptychidae 
 Polyipnus spinosus

Stomiidae 
 Chauliodus pammelas
 Chauliodus sloani
 Stomias affinis

Synbranchiformes

Chaudhuriidae 
 Chaudhuria caudata
 Garo khajuriai
 Pillaia indica

Mastacembelidae 
 Macrognathus aculeatus
 Macrognathus aral
 Macrognathus caudiocellatus
 Macrognathus guentheri
 Macrognathus malabaricus
 Macrognathus morehensis
 Macrognathus pancalus
 Mastacembelus armatus

Synbranchidae 
 Monopterus albus
 Monopterus cuchia
 Monopterus digressus
 Monopterus eapeni
 Monopterus fossorius
 Monopterus hodgarti
 Monopterus indicus
 Monopterus roseni
 Ophisternon bengalense

Syngnathiformes

Aulostomidae 
 Aulostomus chinensis

Centriscidae 
 Centriscus scutatus

Fistulariidae 
 Fistularia petimba

Ложні іглиці (Solenostomidae) 
 Solenostomus cyanopterus

Іглицеві (Syngnathidae) 
 Bhanotia fasciolata
 Choeroichthys brachysoma
 Choeroichthys sculptus
 Corythoichthys intestinalis
 Doryrhamphus excisus excisus
 Hippichthys cyanospilos
 Hippichthys heptagonus
 Hippichthys penicillus
 Hippichthys spicifer
 Hippocampus fuscus
 Hippocampus histrix
 Hippocampus kelloggi
 Hippocampus kuda
 Hippocampus trimaculatus
 Ichthyocampus carce
 Microphis brachyurus
 Microphis cuncalus
 Microphis deocata
 Microphis insularis
 Phoxocampus belcheri
 Syngnathoides biaculeatus
 Trachyrhamphus serratus

Tetraodontiformes

Balistidae 
 Abalistes stellaris
 Balistapus undulatus
 Balistes ellioti
 Balistes rotundatus
 Balistes vetula'
 Balistoides conspicillum Balistoides viridescens Melichthys niger Odonus niger Pseudobalistes flavimarginatus Pseudobalistes fuscus Rhinecanthus aculeatus Rhinecanthus rectangulus Sufflamen chrysopterum Sufflamen fraenatum Двозубові (Diodontidae) 
 Cyclichthys orbicularis Cyclichthys spilostylus Diodon holocanthus Diodon hystrix Lophodiodon calori Molidae 
 Mola mola Monacanthidae 
 Acreichthys tomentosus Aluterus monoceros Aluterus scriptus Anacanthus barbatus Cantherhines sandwichiensis Lalmohania velutina Oxymonacanthus longirostris Paraluteres prionurus Paramonacanthus choirocephalus Paramonacanthus japonicus Paramonacanthus oblongus Paramonacanthus tricuspis Thamnaconus modestoides Ostraciidae 
 Lactoria cornuta Ostracion cubicus Ostracion meleagris Ostracion nasus Tetrosomus gibbosus Голкочереві (Tetraodontidae) 
 Arothron hispidus Arothron immaculatus Arothron leopardus Arothron meleagris Arothron nigropunctatus Arothron reticularis Arothron stellatus Canthigaster amboinensis Canthigaster bennetti Canthigaster coronata Canthigaster margaritata Carinotetraodon imitator Carinotetraodon travancoricus Chelonodon patoca Lagocephalus guentheri Lagocephalus inermis Lagocephalus lagocephalus Lagocephalus lunaris Lagocephalus spadiceus Takifugu oblongus Tetraodon cutcutia Tetraodon fluviatilis Tetraodon nigroviridis Torquigener hypselogeneion Tylerius spinosissimus Triacanthidae 
 Pseudotriacanthus strigilifer Triacanthus biaculeatus Triacanthus nieuhofii Tripodichthys oxycephalus Triacanthodidae 
 Macrorhamphosodes platycheilus Triacanthodes ethiops Torpediniformes 

 Narcinidae 
 Benthobatis moresbyi Heteronarce prabhui Narcine brunnea Narcine indica Narcine lingula Narcine prodorsalis Narcine timlei Narke dipterygia Torpedinidae 
 Torpedo fuscomaculata Torpedo panthera Torpedo sinuspersiciZeiformes
Caproidae
 Antigonia indica Antigonia rubescensParazenidae
 Cyttopsis roseaЗевсові (Zeidae)
 Zenopsis conchifera Zenopsis nebulosa''

Література

Індія

риби